FGFR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 822 амінокислот, а молекулярна маса — 91 868.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рецепторів, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, з молекулою гепарину. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Тирозинкіназні рецептори
CD-антигени